Битва при Сальсу (, ) — сражение между войсками китайской династии Суй и северо-корейского королевства Когурё, произошедшее в 612 году на реке Сальсу (нынешнее название — река Чончон), ныне — северо-западная часть территории КНДР.

Сражение при Сальсу являлось кульминацией первого года ведения боевых действий во время Когурёско-суйских войн. В свой поход против Кореи император Суй Ян-ди мобилизовал около 1 миллиона солдат. Сухопутный авангард этой гигантской армии численностью от 305 до 350 тысяч человек, перейдя китайско-корейскую границу, выступил на столицу Когурё, Пхеньян. Для достижения своей цели китайцам нужно было переправиться через реку Сальсу. Зная о продвижении противника, корейский военачальник Ыльчи Мундок выше по течению на Сальсу воздвиг дамбы-заграждения. Когда войска императора при переправе достигли приблизительно середины реки, плотины были разрушены, и армия завоевателя была буквально смыта гигантской волной. Погибли многие тысячи китайских воинов. Остатки бегущей китайской армии безжалостно преследовались до самой границы конницей Когурё. До полуострова Ляодун, на ближайшую к границе с Кореей территорию Китая, живыми сумели добраться лишь 2700 суйских солдата.

Битва при Сальсу в мировой военной истории считается одной из самых кровопролитных.

Сражения по алфавиту
Сражения в Корее
Сражения Кореи
Сражения Китая
Сражения VII века
612 год в Китае
Сражения 612 года